Фиаме́тта ( — огонёк) — женское имя:
 Фиаметта (Фьямметта) — имя, которым Джованни Боккаччо именовал свою возлюбленную в ряде произведений.
 «» — повесть Джованни Боккаччо (1343—1344).
 «Видение Фьямметты» — картина Данте Габриэля Россетти (1878).
 «Фьямметта» — картина Жюля Лефевра (1881).

 «Фиаметта» — балет Артура Сен-Леона на музыку Людвига Минкуса (1863/1864, в Париже был поставлен под названием «Немея»).
 «» — опера Ксавье Леру (1903).
 «Фиаметта» — издательство, существовавшее в Петрограде ок. 1918 года.
 «Карлик и Фьяметта» — новелла Фридриха де ла Мотт Фуке.